Gilson ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Gilson (1915–2004), belgischer Politiker
 David Gilson (* 1953), britischer Dirigent und Tubist
 Étienne Gilson (1884–1978), französischer Philosoph und Historiker
 Georges Gilson (* 1929), französischer Geistlicher, Erzbischof von Sens

 Horace C. Gilson (bl. 1866), US-amerikanischer Politiker
 Jef Gilson (1926–2012), französischer Pianist, Arrangeur, Komponist und Bandleader
 Paul Gilson (1865–1942), belgischer Komponist
 Roger Gilson (1947–1995), luxemburgischer Radsportler
 Wilhelm Gilson (1916–2007), deutscher Energiemanager

Gilson steht für:
 Gilson (Basketballspieler) (Gilson Trinidade de Jesus; * 1956), brasilianischer Basketballspieler 
 Gilson (Warwickshire), Dorf in England
 Gilson Manufacturing, kanadischer Automobilhersteller